Brindalus är ett släkte av skalbaggar. Brindalus ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Brindalus